Chorlton kan syfta på följande platser:

Storbritanxnien 

 Chorlton-cum-Hardy, stadsdel i Manchester, 
 Chorlton, Cheshire East, ort i England, 
 Chorlton (Cheshire West and Chester), civil parish i England,